EIF kan syfta på:

 EIF – en sportklubb i Edsbyn i Sverige, se Edsbyns IF
 EIF – en sportklubb i Ekenäs i Finland, se Ekenäs IF
 EIF – en sportklubb i Enebyberg, Danderyds kommun i Sverige, se Enebybergs IF
EIF – det Europeiska interoperabilitetsramverket